Příjmení Pavlovič má následující nositele:

 Alexander Pavlovič (1819–1900), rusínský národní buditel, básník a řeckokatolický kněz
 Irena Pavlovicová (* 1988), francouzská tenistka
 Ladislav Pavlovič (1926–2013), slovenský fotbalista
 Lenka Pavlovič (* 1986), česká sopranistka
 Michal Pavlovič (1916–1945), slovenský partyzán
 Milica Pavlovićová (* 1991), srbská zpěvačka
 Miodrag Pavlović (1928–2014), srbský spisovatel
 Miroslav Pavlović (1942-2004), srbský fotbalista
 Peter Pavlovič (* 1951), slovenský fotbalista
 Rudolf Pavlovič (1928–2018), slovenský fotbalista, bratr Ladislava Pavloviče
 Vladimír Pavlovič (* 1963), český spisovatel
 Vladislav Pavlovič (1924–1973), slovenský režisér
 Zoran Pavlović (* 1976), slovinský fotbalista
 Živojin Pavlović (1933–1998), srbský režisér